Asterococcus är ett släkte av insekter. Asterococcus ingår i familjen Cerococcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Asterococcus